Суй:

 Суй (581—618) — китайская династия.
 Суй Вэньцзин (род. 1995) — китайская фигуристка, выступающая в парном катании.
 Суй Гун-ди (605—619) — 3-й и последний император династии Суй.
 Суй Лу (род. 1992) — китайская гимнастка, чемпионка мира и призёр олимпийских игр.
 Суй Ян-ди (569—618) — второй император китайской династии Суй.

См. также 
 Суи (значения)